Emilius steht für
 Monte Emilius, Berg in Italien
 Comunità Montana Mont Emilius Gemeindeverband in Italien
 Emilius Wagemans, Vorname des bürgerlichen Namens von Bob Benny
 Roman Emilius (* 1963), deutscher Kirchenmusikdirektor, Chorleiter und Organist
 Emilius (1820–1847), ein erfolgreiches britisches Vollblut Rennpferd und Deckhengst

Siehe auch
Emil
Aemilius